Это список знаменосцев, которые представляли Южно-Африканскую Республику на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 ЮАР на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:ЮАР